Ko Yŏng Hŭi (kor. 고영희, ur. 16 czerwca 1953 w Osace, zm. 13 sierpnia 2004 w Paryżu) – partnerka Kim Dzong Ila. Matka Kim Dzong Czola oraz Kim Dzong Una, obecnego przywódcy Korei Północnej.

Urodziła się w rodzinie pochodzenia północnokoreańskiego w japońskiej Osace. W wieku 11 lat przeprowadziła się do Korei Północnej. We wczesnych latach 70. XX wieku pracowała jako tancerka w Pjongjangu. Razem z Kim Dzong Ilem miała dwóch synów, Kim Dzong Czola oraz Kim Dzong Una, oraz córkę Kim Jo Dzong. Zmarła w 2004 roku w Paryżu na raka piersi.

Genealogia

Przypisy 

Członkowie rodziny najwyższych przywódców Korei Północnej
Ludzie urodzeni w Osace
Urodzeni w 1953
Zmarli w 2004